

Patronyme 
Charles de La Rue est un nom notamment porté par : 
 Charles de La Rue, (1643-1725), érudit jésuite français;
 Charles de La Rue, (1684-1740), érudit bénédictin français;
 Charles de La Rue, (1588 - 1678), nommé "Yves de Paris", érudit capucin français.